Bernhardi:
 Friedrich Bernhardi − niemiecki przemysłowiec na Górnym Śląsku
 Friedrich von Bernhardi − niemiecki generał
 Karol Bernhardi − niemiecki pisarz i polityk
 Theodor von Bernhardi − niemiecki dyplomata, ekonomista i historyk

 Huta cynku Bernhardi